Răzoare ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Răzoarele (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Răzoarele (Constanța), Dorf im Kreis Constanța

Siehe auch: Răzoare